

Cinéma 
 Au suivant !, est un court-métrage de 9 minutes réalisé par Frank Calderon en 2000 ;
 Au suivant !, est un court-métrage de 12 minutes réalisé par Jeanne Biras en 2002 ;
 Au suivant !, est un film réalisé par Jeanne Biras en 2005.

Bande dessinée 
 Au suivant !, est un album de la série de bande dessinée Passe-moi l'ciel.

Musique 
 Au suivant, une chanson de Jacques Brel (1964).

Émission de télé 
 Au suivant!, quiz sur les ondes de ICI Télé, animé par Stéphane Bellavance.

Voir aussi
Au suivant…, un épisode de la série télévisée Dr House.